Majia Walentinowna Usowa, ros. Майя Валентиновна Усова (ur. 22 maja 1965 w Gorkach) – rosyjska łyżwiarka figurowa, startująca w parach tanecznych z mężem Aleksandrem Żulinem. Wicemistrzyni olimpijska z Lillehammer (1994), brązowa medalistka olimpijska z Albertville (1992), mistrzyni świata (1993), mistrzyni Europy (1993) oraz mistrzyni Związku Radzieckiego (1991).

W 1986 roku Usowa poślubiła Żulina, jednak później para rozwiodła się. Po zakończeniu kariery amatorskiej, w latach 1994–1998 wspólnie występowali w pokazach profesjonalnych, w latach 1998–2000 Usowa jeździła w parze z byłym rywalem, dwukrotnym mistrzem olimpijskim Jewgienijem Płatowem, podczas gdy Żulin występował z byłą partnerką Płatowa – Oksaną Griszczuk.

W latach 2002–2004 była asystentką trenerki Tatjany Tarasowej. Następnie została trenerką łyżwiarstwa na lodowisku Igloo w Mt. Laurel w Stanach Zjednoczonych. Została także Międzynarodowym Specjalistą Technicznym ISU. W kolejnych latach wróciła do Rosji, aby trenować w Odincowie i po raz drugi wyszła za mąż, za lekarza Anatola Orleckiego. W 2010 roku urodziła córkę Anastasiję.

Osiągnięcia 
Z Aleksandrem Żulinem

Przypisy

Bibliografia 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Brązowi medaliści olimpijscy Wspólnoty Niepodległych Państw
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Rosyjscy trenerzy łyżwiarstwa figurowego
Urodzeni w 1965
Ludzie urodzeni w Niżnym Nowogrodzie